Freixo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Freixo (Almeida), Gemeinde im Concelho de Almeida
 Freixo (Marco de Canaveses), Ort und Gemeinde im Concelho de Marco de Canaveses
 Freixo (Ponte de Lima), Ort und Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Freixo de Baixo
 Freixo de Cima
 Freixo de Espada à Cinta
 Freixo de Espada à Cinta (Gemeinde)